Суперкубок Вірменії з футболу 2018 — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 липня 2018 року між чемпіоном Вірменії  Алашкертом і володарем кубка Вірменії клубом Гандзасар (Капан).

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2018
Вірменія
2018 у Вірменії
Липень 2018